Setge de Terol (1363)
 Setge de Terol (1838)
 Batalla de Terol (1937-1938)